Натуральне число 366
 366 рік до нашої ери
 366 рік нашої ери